Ломбарди, Пьетро: 
 Ломбарди, Пьетро (, род. 1992) — немецкий певец итальянского происхождения.
 Ломбарди, Пьетро (, 1922—2011) — итальянский борец классического (греко-римского) стиля, олимпийский чемпион Игр в Лондоне (1948).
 Ломбарди, Пьетро (, 1894—1984) — итальянский архитектор.